Příjmení Fendrich nese více různých osobností:

 Bedřich Fendrich (* 1943) – český silniční motocyklový závodník
 Rainhard Fendrich (* 1955) – rakouský zpěvák, moderátor a herec
 Vilém Fendrich (* 1991) – český fotbalový brankář